Dit is een lijst van planetoïden 91801-91900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (91801) - || 1999 TC235 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91802) - || 1999 TH235 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91803) - || 1999 TZ235 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91804) - || 1999 TX237 || 4 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91805) - || 1999 TB241 || 4 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91806) - || 1999 TJ244 || 7 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91807) - || 1999 TU245 || 7 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91808) - || 1999 TH247 || 8 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91809) - || 1999 TG248 || 8 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91810) - || 1999 TQ249 || 9 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91811) - || 1999 TL252 || 8 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91812) - || 1999 TQ252 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91813) - || 1999 TL254 || 8 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91814) - || 1999 TV261 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91815) - || 1999 TO265 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91816) - || 1999 TA267 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91817) - || 1999 TG267 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91818) - || 1999 TU267 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91819) - || 1999 TB268 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91820) - || 1999 TT268 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91821) - || 1999 TN277 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91822) - || 1999 TU277 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91823) - || 1999 TJ280 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91824) - || 1999 TU280 || 8 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91825) - || 1999 TM281 || 8 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91826) - || 1999 TP281 || 8 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91827) - || 1999 TK282 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91828) - || 1999 TU282 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91829) - || 1999 TE284 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91830) - || 1999 TF297 || 2 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91831) - || 1999 TX298 || 2 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91832) - || 1999 TS300 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91833) - || 1999 TW304 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91834) - || 1999 TU308 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91835) - || 1999 TV310 || 4 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91836) - || 1999 TA311 || 5 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91837) - || 1999 TB311 || 5 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91838) - || 1999 TF314 || 8 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91839) - || 1999 TX314 || 8 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91840) - || 1999 TZ318 || 12 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91841) - || 1999 TA321 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91842) - || 1999 TP322 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91843) - || 1999 UF1 || 16 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (91844) - || 1999 UR2 || 19 oktober 1999 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (91845) - || 1999 UT2 || 19 oktober 1999 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (91846) - || 1999 UY3 || 31 oktober 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (91847) - || 1999 UW5 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91848) - || 1999 UG6 || 28 oktober 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (91849) - || 1999 UK6 || 28 oktober 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (91850) - || 1999 UN7 || 31 oktober 1999 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (91851) - || 1999 UA8 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91852) - || 1999 UD8 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91853) - || 1999 UK8 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91854) - || 1999 UA9 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91855) - || 1999 UD11 || 31 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91856) - || 1999 UB13 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91857) - || 1999 UR13 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91858) - || 1999 US16 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91859) - || 1999 UX17 || 30 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91860) - || 1999 UL18 || 30 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91861) - || 1999 UT18 || 30 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91862) - || 1999 US20 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91863) - || 1999 UV23 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91864) - || 1999 UW24 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91865) - || 1999 UD25 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91866) - || 1999 UD27 || 30 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91867) - || 1999 UC30 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91868) - || 1999 UF36 || 16 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91869) - || 1999 UU38 || 29 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (91870) - || 1999 UA39 || 29 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (91871) - || 1999 UT39 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91872) - || 1999 UL41 || 18 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91873) - || 1999 UM42 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91874) - || 1999 UW43 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91875) - || 1999 UF44 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91876) - || 1999 UO44 || 30 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (91877) - || 1999 UK45 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91878) - || 1999 UV45 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91879) - || 1999 UZ45 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91880) - || 1999 UC46 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91881) - || 1999 UR46 || 31 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (91882) - || 1999 UT48 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91883) - || 1999 UG49 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91884) - || 1999 UH49 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91885) - || 1999 UK49 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91886) - || 1999 UB50 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91887) - || 1999 UZ50 || 30 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91888) Tomskilling || 1999 UA51 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91889) - || 1999 UQ59 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91890) Kiriko Matsuri || 1999 VD2 || 4 november 1999 || Yanagida || A. Tsuchikawa
|-
| (91891) - || 1999 VJ2 || 5 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (91892) - || 1999 VB3 || 1 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91893) - || 1999 VP4 || 1 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91894) - || 1999 VH5 || 6 november 1999 || High Point || D. K. Chesney
|-
| (91895) - || 1999 VV5 || 5 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (91896) - || 1999 VY9 || 9 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (91897) - || 1999 VB10 || 9 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (91898) Margnetti || 1999 VB11 || 8 november 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (91899) - || 1999 VT11 || 7 november 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (91900) - || 1999 VV11 || 5 november 1999 || San Marcello || L. Tesi, M. Tombelli|}

Planetoïdenlijsten